Клиффорд Грей (, псевдоним, настоящее имя — Персиваль Дэвис, Percival Davis, ) — английский композитор, либреттист и актёр.

Клиффорд Грей, как либреттист, был автором текстов для таких композиторов, как Айвор Новелло, Джером Керн, Говард Талбот, Иван Карилл и Джордж Гершвин. Среди его лучших песен две написаны в начале его карьеры в 1916 году: "If You Were the Only Girl" и "Another Little Drink Wouldn't Do Us Any Harm".  Позже им были написаны хиты "Got a Date with an Angel" и "Spread a Little Happiness".

С 1979 года было широко распространено мнение, что Грей тайно участвовал, как американский бобслеист под именем Клиффорд "Типпи",  в двух Зимних Олимпийских играх, в 1928 и 1932 годах, завоевав золотые медали. Впоследствии было доказано, что спортсмен был другим человеком.

Жизнь и карьера 
Клиффорд Грей родился в городе Бирмингем, Уорикшир. Он был сыном Джорджа Дэвиса и его жены Эммы, урожденной Лоу. Клиффорд получил образование в  на  в Бирмингеме. После окончания школы в 1903 году он поработал во многих офисах, но ни в одном из них не задержался. Он выступал  в концертах, приняв сценическое имя Клиффорд Грей, в пабах и мюзик-холлах.  В 1912 году он женился, стал меньше выступать и больше времени уделять написанию сценариев для  шоу West End.  Его женой была  Дороти Моуд Мэри Гулд (Dorothy Maud Mary Gould) (1891–1940). В браке у них было две родные дочери - June и Dorothy и приемная дочь.

В 1916 году Грей как литератор, сотрудничал с американским композитором  Nat Ayer в постановке "The Bing Boys Are Here".  Он также сотрудничал с композитором  Ayer в постановках "Pell-Mell", "The Bing Girls Are There", "The Other Bing Boys", "The Bing Brothers on Broadway and Yes, Uncle!", с композитором Herman Finck в постановке  "Hallo, America!" .

1920-е годы, Бродвей и Голливуд 
В 1920 году Грей был приглашен в Нью-Йорк Керном возобновить их сотрудничество. Здесь он написал сценарий "Florenz Ziegfeld's Sally".

После этого Грей надолго остался в США, редко выезжая в Лондон.  Для Бродвея он написал несколько либретто для музыкальных комедий и ревю.

Распространение звукового кино привлекло Грея в Голливуде. Там он сотрудничал с  Victor Schertzinger в фильмах  "Maurice Chevalier" и "Jeanette MacDonald", сотрудничал с Oscar Straus в фильме "The Smiling Lieutenant".

Его песни и тексты песен были использованы во многих фильмах. В 1929 по 1931 годы Грей написал сценарии и тексты для четырнадцати новых голливудских фильмов, включая  "The Vagabond Lover" (1929), "In Gay Madrid" (1930) и "The Smiling Lieutenant" (1931).

В 1929 году он временно возвратился в Лондон, где сотрудничал с Вивиан Эллисом (Vivian Ellis) в шоу "Mr Cinder".

Олимпиец 
После статьи, написанной в 1979 году американским журналистом Тимом Кларком в Американском журнале,  на протяжении более чем трех десятилетий считалось, что Грей тайно участвовал в составе американской Олимпийской санно-бобслейной команде в Олимпийских играх 1928 и 1932 годов под именем Клиффорд "Типпи" (или "Типпи"). Многие новостные источники и биографы приняли эту идею, основываясь на косвенных доказательствах.

Некоторые люди не соглашались с тем, что "Типпи" и Грей были одним и тем же лицом. Олимпийский историк Дэвид Валечинский был одним из них. Им было установлено, что настоящий олимпийский чемпион умер в апреле 1968 года в Сан-Диего, Калифорния.

Кинематограф 
Вернувшись в Англию в 1932 году, Грей писал сценарии для британских фильмов. Его сценарий к фильму" Rome Express (1932) с шпионской историей, в своё время был очень популярен . В Англии Грей написал более двадцати сценариев для британских фильмов.

С началом Второй мировой войны Грей вступил в Национальную сервисную Ассоциацию  (Entertainments National Service Association) (ENSA). Скончался Клиффорд Грей в 1941 году в возрасте 54 лет в результате сердечного приступа, вызванного авиационной бомбежкой города и обострением астмы.

Фильмы 
С 1914 по 1922 год Грей принимал участие в создании десятка немых фильмов. Позже его стихи, песни и сценарии были использованы в почти 60 фильмах в США и Англии.

Источники

Ссылки

Примечание

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1887 году
Умершие в 1941 году
Актёры немого кино Великобритании
Киноактёры Великобритании